DAA steht für:
 Danmarks Adels Aarbog, genealogisches Jahrbuch
 Deutsche Angestellten-Akademie, Einrichtung der beruflichen Bildung
 Deutscher Aufzugsausschuss
 Diacetonalkohol, organisches Lösungsmittel
 Direct Anonymous Attestation, kryptografisches Protokoll, beispielsweise im Trusted-Platform-Module
 Direct Antiviral Agent („direkt wirksamer antiviraler Arzneistoff“) siehe Hepatitis C #Neue Medikamente
 Dublin Airport Authority, staatliche Flughafen-Gesellschaft der Republik Irland
 Davison Army Airfield (IATA-Code), Flugfeld von Fort Belvoir, Fairfax County, Virginia

Daa ist der Familienname folgender Personen:
 Claus Daa (1579–1641), dänischer Reichsadmiral
 Ludvig Kristensen Daa (1809–1877), norwegischer Historiker, Politiker und Ethnologe

daa steht für:
 Dangla (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der tschadischen Sprachen
 Dekar, heute noch u. a. in Norwegen verwendete Flächenmaßeinheit von 10 Ar bzw. 0,1 Hektar (1000 m²)

Abkürzung